David McCarthy (n. 1983) – atleta irlandese, specializzato nelle brevi distanze
 David McCarthy (n. 1988) – atleta irlandese, specializzato nelle lunghe distanze